Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1953-1954 a vu la consécration du FC La Chaux-de-Fonds.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 FC Berne et FC Bienne sont relégués en Ligue nationale B
 FC Lugano et FC Thoune sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

1953-1954
Championnat Suisse Football 1953-1954 D1
Championnat Suisse Football 1953-1954 D1
Suisse
Suisse